Парсела Веинтидос има више значења:

 Парсела Веинтидос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Парсела Веинтидос, Ехидо Куернавака (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику